Audemars bezeichnet:

 Audemars Piguet, Schweizer Uhrenmanufakturgruppe

Audemars ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Audemars (1882–1970), Schweizer Radrennfahrer und Flugpionier
 Jules-Louis Audemars (1851–1918), Schweizer Uhrmacher und Mitbegründer der Firma „Audemars Piguet“
 Louis-Benjamin Audemars (1782–1833), Schweizer Uhrmacher, Gründer der Firma „Louis Audemars & Cie“ in Le Brassus
 Mina Audemars (1883–1971), Schweizer Pädagogin